Gideon Welles  – politico statunitense
 Orson Welles  – attore, regista, sceneggiatore, scrittore, drammaturgo e produttore statunitense
 Samuel Paul Welles  – paleontologo statunitense
 Sumner Welles  – funzionario del Servizio diplomatico statunitense
 Tori Welles  – attrice pornografica e regista statunitense

Pagine correlate 

 Wells